Rodolphe-Christian est un prince de la maison Cirksena né le  à Hage et mort le  dans cette même ville. Il est comte de Frise orientale de 1625 à sa mort.

Biographie 

Rodolphe-Christian est le deuxième des trois fils du comte  et de sa deuxième femme Anne de Holstein-Gottorp. À la mort de son frère aîné Edzard-Gustave, en 1612, il devient l'héritier présomptif du comté.

 meurt en 1625 et Rodolphe-Christian lui succède à la tête de la Frise orientale. Son règne commence sous de bons auspices : il reçoit rapidement l'hommage des États du comté et de la ville d'Emden. L'intégration du Harlingerland, racheté par les Cirksena en 1600, se poursuit, ce que symbolise l'intégration du blason de cette région aux armoiries de Frise orientale.

Le règne de Rodolphe-Christian s'inscrit pendant la guerre de Trente Ans, conflit qui ravage le Saint-Empire et auquel la Frise orientale n'échappe pas entièrement. Trois régiments impériaux, menés par le général Matthias Gallas, s'installent dans le comté pendant l'hiver 1627. Le , Rodolphe-Christian se querelle avec un lieutenant des troupes impériales stationnées au . Durant l'altercation, il est mortellement blessé d'un coup de rapière à l'œil.

Rodolphe-Christian ne laisse pas d'enfants. Son frère cadet  lui succède.

Ascendance

Références

Bibliographie 

 .

Liens externes 

 
 
 

Comte de Frise orientale
Naissance en juin 1602
Décès en avril 1628
Décès à 25 ans
Cirksena